Gemeinsame Regierung bezeichnet:

 die Gemeinsame Regierung (Schleswig-Holstein) 1848–1849 (gemeinsam zwischen Dänemark und Preußen)
 die Gemeinsame Regierung in Sachsen-Coburg, siehe Sachsen-Coburg#Gemeinsame_Regierung